Die Scottish Football League Division One wurde 1915/16 zum 23. Mal ausgetragen. Es war zudem die 26. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 21. August 1915 und endete am 29. April 1916. In der Saison 1915/16 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 13. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Torschützenkönig wurde mit 34 Treffern Jimmy McColl von Celtic Glasgow. Während der Scottish FA Cup und die Scottish Football League Division Two ab dieser Saison wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs unterbrochen wurden, entschied die Ligaführung die Meisterschaft in der Division One weiterhin auszutragen.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1915/16 bei statto.com
 Scottish Division One 1915/16 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1915/16
1915 16